Печёново, пишется также Печеново — нежилая обезлюдевшая деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в южной части района, в лесной местности около р.Волосово, между д. Подложье и Озерово.

Уличная сеть не развита.

История 
На карте 1850 г. — Печенова (22 двора), в 1936 г.: Печёново (17 дворов), в 1937 г.: Печёново (17 дворов).

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Печёново вошла в состав образованного муниципального образования Цапельская волость.

До апреля 2015 года деревня Печёново входила в Цапельскую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ деревня Печёново, вместе с другими селениями упраздненной Цапельской волости, вошла в состав образованного муниципального образования Новосельская волость.

Население

Инфраструктура 
Был развит вывоз леса, деревообработка.

Почтовое отделение, обслуживающее д. Печёново, — 181126; расположено в д. Ротный Двор.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
 Печеново на Викимапии

Населённые пункты Струго-Красненского района